Asha peut faire référence à :

Homonymes 

 Asha : un terme de la langue avestique ;
 Asha : un personnage la série Dark Angel ;
 Nokia Asha : une famille de smartphones ;
 Brimful of Asha : une chanson du groupe Cornershop.

Prénom

Asha est un prénom principalement porté en Inde (Hindi : )) signifiant dans ce pays . Ce prénom est notamment porté par :
Asha Bhosle : une chanteuse de Playback ;
Asha Parekh : une actrice indienne durant les années 60 et 70 ;
 : une chanteuse de jazz ;
 : une femme politique somalienne.

Organisation 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom